Marco Ivaldi (1961. július 4. –) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1999-ben lett a Serie A játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segített asszisztensként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2006-ban búcsúzott.

Európa-bajnokság 
Az európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB partbíróként foglalkoztatta. Pierluigi Collina állandó partnereként teljesített asszisztensi szolgálatot.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

UEFA-kupa 
Pierluigi Collina egyik segítőjeként szolgált.

UEFA-szuperkupa 
Stefano Farina egyik partbírójaként tevékenykedett.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek